Тур Савойи или Тур де Савойя Монблан () (в 1999-2004 годах ; в 2004-2015 годах  ) — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проводящаяся с 1999 года в департаментах Савойя и Верхняя Савойя  французского региона Овернь — Рона — Альпы. 

Входит в UCI Europe Tour,  имеет категорию 2.2. Гонка открыта  для французских профессиональных континентальных команд, континентальных команд, национальных команд и региональных или клубных команд.

В 2020 году соревнование отменено в связи с пандемией COVID-19.

Победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 
 
 
 
  
 Тур Савойи (cyclingarchives.com)
 Тур Савойи (cqranking.com)
 Тур Савойи (procyclingstats.com)
 Тур Савойи (memoire-du-cyclisme.eu)
Мероприятия, регулярно проводимые с 1999 года
Велогонки во Франции